El término constitucionalista puede referirse:

a un jurista (abogado) especializado en Derecho constitucional;
a un miembro del Ejército Constitucionalista en México;
a un partidario del constitucionalismo, una corriente jurídico-política.
Constitucionalistas (partido político español), Exconcejales y exafiliados de  Ciudadanos (España) en Málaga han fundado el partido político Constitucionalistas, que cuenta con delegaciones en distintas comunidades y provincias, y que “nace para unificar todo tipo de sensibilidades políticas que respeten dos conceptos: la legalidad y la Constitución”. En concreto, en Málaga, la dirección provincial está integrada por Ángeles Vergara y Óscar Campos.